Les Myrmekes sont des créatures venant de la mythologie grecque. Ce seraient des « fourmis » géantes. Myrmekes signifie d'ailleurs « fourmis » en grec ancien.

Mythologie 
À la suite des contacts entre mondes grec, perse et indien, les Grecs ont imaginé ces fourmis géantes (de la taille d'un chien à celle d'un ours), le Myrmèkes. Les Grecs étant allés en Inde et qui ont vu ces fourmis géantes ont décrit les Myrmekes. Elles étaient censées garder une fourmilière placée sous une colline où elles avaient entassée de vastes dépôts d'or, soit en Éthiopie, soit en Inde.  

Les Myrmekes sont très peu citées, et surtout par Hérodote. Pour plus de renseignements, voir l'article Fourmi chercheuse d'or.

Littérature 
Les Myrmèkes ou Fourmis apparaissent parmi le créatures mythologiques grecques de l'Acte II du Second Faust de Goethe.

Culture populaire 
 Les Myrmekes sont citées dans le livre de Rick Riordan The Demigod Files où elles ont été vues dans l'histoire Percy Jackson and the Bronze Dragon.
 Elles apparaissent aussi dans l'histoire de lOracle caché de la série Les Travaux d'Apollon, suite de Héros de l'Olympe. Elles sont alors alliées aux demi-dieux grecs.
 Elles apparaissent aussi dans le livre 4 de Rick Riordan de la série Les Travaux d'Apollon La Dernière Épreuve. Elles sont alors les ennemis des demi-dieux romains, et sont les soldats de Caligula et Commode, et alliées aux troupes de Tarquin.

Références

Voir aussi 
 Fourmi chercheuse d'or

Liens externes 
 Myrmekes à Theoi.com
 Myrmekes à la liste des créatures mythiques

Fourmi légendaire